Szepes Péter (1975) – teológus, Kutasó község volt polgármestere (2002–2010)
 Szepes Péter – grafikus
 Szepes Péter – színész